Ле-Ф'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Ле-Ф'є () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура